Немає сфери нашого життя, яка б не зазнала руйнівного впливу через військову агресію Росії проти України. І довкілля – не виняток.Екосистеми зазнають безпосереднього фізичного впливу та забруднення.

1. Руйнівна сила детонуючих снарядів: ракети, авіабомби, міни, артилеристькі снаряди. 
Окрім очевидних руйнувань у процесі детонації також вивільняються парникові гази – вуглекислий газ (СО2) та водяна пара. Їх надходження в атмосферу посилює парниковий ефект (а внаслідок нього) – зміну клімату.
Також виділяються токсичні гази: оксиди азоту, чадний газ (CO), сірка та оксиди сірки й ароматичні вуглеводні. У ґрунті та у воді накопичуються важкі метали.

2. Пожежі внаслідок ведення бойових дій. 
Вони швидко поширюються в лісах та полях. Це особливо небезпечно в теплий і посушливий період року. Через активність бойових дій часто немає можливості їх своєчасно ліквідувати. Відбувається руйнування екосистем. Особливо гостро польові пожежі впливають на нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку країн, до яких ми експортуємо зернові.

Кількість лісових пожеж в Україні зросла майже втричі порівняно з 2021 роком, а масштаби пожеж — у 90 разів.

3. Замінування. 
Розкидати протипіхотні міни на великій території за допомогою авіації чи артилерії — справа хвилин. Проте очищення полів та лісів від боєприпасів та мін, що не вибухнули, – тривалий процес.

Експерти міжнародної гуманітарної організації, яка займається розмінуванням територій в Україні ще з 2016 року - The HALO Trust, вважають, що на розмінування всієї території України піде щонайменше 10 років.

Площа мінного поля в Україні перевищує розмір Великої Британії 

За даними ООН, Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Понад 80 тисяч квадратних кілометрів території потребують очищення від мін та вибухонебезпечних залишків. Російське повномасштабне вторгнення завдало збитків навколишньому середовищу України на 36 млрд євро. Під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників.

4. Руйнування та пошкодження промислових та інфраструктурних об’єктів. 
Згідно зі звітом KSE Institute, загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі станом на вересень 2022 року склала понад $127 млрд (за вартістю заміщення).Це дані з детального звіту поекту «Росія заплатить» KSE Institute про збитки економіки України, понесені внаслідок пошкоджень і руйнувань фізичних активів (damages) внаслідок воєнної агресії росії. Звіт охоплює період з 24 лютого по вересень 2022 року та доступний за посиланням. 

За офіційними даними, станом на травень 2022 року, близько 15 різних нафтобаз знищені або пошкоджені внаслідок ракетних ударів. Екологічна Інспекція зареєструвала більше 20 випадків  атак на резервуари, заповнені бензином, дизелем, зрідженим нафтовим газом та мазутом.

Внаслідок ураження нафтобаз та резервуарів відбуваються масштабні пожежі та викиди парникових газів та токсичних сполук в атмосферу. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та за розрахунками Державної Екологічної Інспекції, шкода, заподіяна довкіллю (на момент розробки цього курсу) внаслідок горіння нафтопродуктів становить: 49 399 мільйонів гривень внаслідок забруднення повітря. Актуальні підрахунки можна знайти за посиланням.

5. Звукове забруднення. 
Його створюють літаки, важка техніка та самі вибухи в зоні ведення активних бойових дій. Тварини, які населяють ці території, перелякані та травмовані, а їхні біологічні ритми порушені. Чималий вплив ці звуки мають й на кожного з нас. 

Місцеві мешканці та науковці фіксують нетипові масові загибелі дельфінів у Чорному морі від початку повномасштабної війни. Одне з припущень: через свою здатність до ехолокації ці тварини є дуже чутливими до звуків, а стрес спричинений шумовим забрудненням моря негативно впливає на них. Водночас, вчені зазначають, що справжні причини масової загибелі дельфінів ще варто встановити.

Чи не найгостріше згубний вплив війни на дельфінів відчувається на Одещині, у північно-західній частині Чорного моря. Тут на бессарабському степовому узбережжі розташована наша єдина досі неокупована морська заповідна територія – національний природний парк “Тузлівські лимани”.

До великої війни під час туристичного сезону дельфінів тут можна було бачити майже щодня.

За даними Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів:                                       

 Мінімальна вартість шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок війни  становить 441 млрд гривень 
 20% заповідних територій України уражені війною 
 У зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі, які є природоохоронними територіями європейського значення 
 16 Рамсарських об’єктів (водно-болотні угіддя міжнародного значення) площею майже 600 000 га. перебувають під загрозою знищення, зокрема Каркінітська і Джарилгацька затоки, дельта Дніпра. 
 3 млн га лісів уражені війною, це майже 30% загальної площі лісів країни.

Ці цифри можуть змінюватися, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а частина перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

Дика природа на межі. Як війна знищує унікальні природні об’єкти Херсонщини                                                     
Майже вся територія Херсонської області у 2022 році була окупована військами рф. Активні бойові дії точилися на правобережжі Дніпра. Цю частину області звільнили у листопаді минулого року, однак вона донині потерпає від щоденних масованих обстрілів росіян. Та й по ЛівобережжюХерсонщини окупанти щодня завдають вогневого удару. До того ж на лівому березі області військові рф активно зводять фортифікаційні споруди, зокрема, й на територіях природних об’єктів, які мають статус заповідних та природоохоронних.

Біосферний заповідник “Асканія Нова”                                                                                                                                  
Вже 24 лютого тварини і персонал біосферного заповідника “Асканія Нова” вмить залишилися без постачання харчування та ліків: їх просто неможливо було доставити до заповідника. Початок весни парк зустрів без кормів, палива, сільськогосподарської техніки та будь-яких необхідних ресурсів. Адже саме наприкінці лютого мали здійснити нові тендерні закупівлі на 2022 рік, але не встигли через раптове вторгнення військ рф.

В Асканії від окупантів найбільше постраждали адміністрація та інфраструктура заповідника. Їх розграбували. Це значить, що всю наукову та дослідницьку роботу на цій заповідній території вести тепер не можна. Така ситуація — катастрофа для природоохоронної діяльності, оскільки це безперервний процес, який не може бути поставлений на паузу. Все що було зроблене за десятиліття наукової роботи — повністю знищено.

Для обрахунку й фіксації шкоди, заподіяної довкіллю, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розробили портал та застосунок – ЕкоЗагроза. Це стандартизована форма автоматичного збору та фіксації інформації про екологічні загрози в режимі реального часу, з географічною прив’язкою до місцевості.

Такі ініціативи з фіксації екологічних злочинів започаткували й деякі громадські організації – наприклад, Екодія та Save Dnipro - SaveEcoBot. І ви також можете до них долучитися!

Шкоду, завдану нашому довкіллю, неможливо порівняти з людськими втратами. Але зміни в довкіллі впливають і на нас, і на добробут наступних поколінь.

Уряд України докладає величезних зусиль, щоб оцінити збитки, завдані бойовими діями, визначити невідкладні потреби та довгострокові інвестиції. Ці кроки необхідні для відновлення країни після війни, для модернізації й підвищення економічної, соціальної та екологічної стійкості України.

Стале та “зелене” відновлення України особливо важливе в контексті зміни клімату. Як не дивно, але ми маємо говорити про клімат у час війни ще голосніше. Бо війна тільки посилила кліматичну кризу, а прогрес, до якого ми крокували десятиліттями, втрачається.

Джерела:                                                                                                                                                                                             
1.https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/b5fb073eb2599edcdb465d05e836a17d/asset-v1:WWF+WF101+2023_T1+type@asset+block/environmental_impact_Ukraine_conflict.pdf

2.https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/11ba7579d18250daf65aa23b4e16a7c7/asset-v1:WWF+WF101+2023_T1+type@asset+block/EPL_Vpluv_viynu_na_prurody_NET.pdf

3.https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/58a7885a13a4ed1ee94b692307cc7149/asset-v1:WWF+WF101+2023_T1+type@asset+block/wwf_bcg__2022.pdf

4.https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/09/ploshha-minnogo-polya-v-ukrayini-perevyshhuye-rozmir-velykoyi-brytaniyi/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%2C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D1%94,%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2036%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE.

5.https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/

6.https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/

https://www.halotrust.org/

7.https://texty.org.ua/articles/107978/ohlusheni-vijnoyu-rosiya-musyt-vidpovisty-za-masovu-zahybel-delfiniv-u-chornomu-mori/

8.Тузловські лимани

9.https://ecozagroza.gov.ua/

10.https://www.saveecobot.com/features/environmental-crimes

11.https://nsirogozy.city/articles/264450/dika-priroda-na-mezhi-yak-vijna-znischuye-unikalni-prirodni-obyekti-hersonschini

12.https://ecoaction.org.ua/warmap.html